Stall – comune dell'Austria
 Sylvanus Stall – scrittore e pastore protestante statunitense
 La nuova fiamma di Elaine (The Stall) – episodio della quinta stagione della serie televisiva Seinfeld